Вульф Ларсон (, при рождении Вольфганг фон Вышецкий (); род. 22 декабря 1959, Западный Берлин) — канадский актёр.

Биография 
Ларсон родился в Западном Берлине, ФРГ. Вскоре его семья переехала в Канаду. В юности Ларсон много занимался спортом. Он получил степень бакалавра искусств Королевского университета и магистра делового администрирования Университета Невады.

В середине 1980-х годов Ларсон переехал в США и стал сниматься в кино. Наибольшую известность получил благодаря ролям в приключенческом сериале «Тарзан» (Франция—Канада—Мексика, 1991—1994) и полицейском сериале «Жара в Лос-Анджелесе» (США, 1996—1998).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Иммигрировавшие в Канаду из Германии